Thierry Martin (1949-), graphiste belge ;
 Thierry Martin (1950-), philosophe des sciences français ;
 Thierry Martin (1966-), auteur de bande dessinée ;
 Thierry Martin, médiéviste et latiniste français.